Die Scottish Football League Division Two wurde 1969/70 zum 64. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 64. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1969/70 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Falkirk, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Cowdenbeath den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 31 Treffern wurde John Dickson vom FC Cowdenbeath.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1969/70 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1969/70
1969 70